

Patronyme 

 Anita Bryant (1940-), chanteuse américaine ;
 Bear Bryant (1913-1983), entraîneur américain de football américain ;
 Brandon Bryant (1985-), lanceur d'alerte américain ;
 Clara Bryant (1985-), actrice américaine ;
 Clora Bryant (1927-2019), trompettiste américaine de jazz ;
 Charity Bryant (1777-1851), écrivaine américaine ;
 Dez Bryant (1988-), joueur de football américain ;
 Dezerea Bryant (1993-), athlète américaine ;
 Edward Bryant (1945-2017), écrivain américain de science-fiction et d'horreur ;
 Enrique Bryant (1920-2010), peintre, graveur et lithographe mexicain ;
 Felice Bryant (1925-2003), compositrice américaine ;
 George Bryant (1878-1938), archer américain, frère de Wallace Bryant ;
 Gerard Bryant (1909-2003), scénariste et réalisateur britannique ;
 Gyude Bryant (1949-2014), homme politique libérien, président du Libéria de 2003 au 2006 ;
 Henry Bryant (1820-1867), médecin et naturaliste américain ;
 Jimmy Bryant (1925-1980), guitariste américain ;
 John Bryant (1987-), joueur américain de basket-ball ;
 Joyce Bryant (1927-2022), chanteuse et actrice afro-américaine ;
 Karina Bryant (1979-), judokate britannique ;
 Kelci Bryant (1989-), plongeuse américaine ;
 Keedron Bryant (2007-), chanteur américain ;
 Kobe Bryant (1978-2020), joueur américain de basket-ball ;
 Louise Bryant (1885-1936), écrivaine et journaliste américaine ;
 Louise Stevens Bryant (1885-1956), médecin américaine ;
  ;
 Nana Bryant (1888-1955), actrice américaine ;
 Nicola Bryant (1960-), actrice anglaise ;
 Peter Bryant (1923-2006), producteur britannique ;
 , acteur américain ;
 Phil Bryant (1954-), homme politique américain, gouverneur du Mississippi ;
 Ray Bryant (1931-2011), de son vrai nom Raphaël Homer Bryant, pianiste américain de jazz ;
  (1953-), mathématicien américain ;
Rosemary Bryant Mariner (1953-2019), pilote américaine de la marine américaine ;
 Sophie Bryant (1850-1922), mathématicienne britannique ;
  ;
 William Bryant (v.1757-1791), un bagnard britannique ;
 William Cullen Bryant (1794-1878), poète romantique et journaliste américain ;

personnages de fiction
 Jacky Bryant, personnage de la série de jeux de combat Virtua Fighter de Sega ;
 Sarah Bryant, personnage de la série de jeux de combat Virtua Fighter de Sega.

Toponyme

États-Unis 
 Bryant, une ville de l'Arkansas ;
 Bryant, une localité du Dakota du Sud ;
 Bryant, un village de l'Illinois ;
 Bryant, une localité du comté de Jay dans l'Indiana ;
 Bryant, une census-designated place située en Oklahoma ;
 Bryant Station, parfois simplement nommé Bryant, une ville fantôme située dans le comté de Milam, au Texas ;
 Bryant, un quartier de Minneapolis et de Seattle ;
 Bryant Park, un parc de la ville de New York, dont le nom provient de William Cullen Bryant.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais